

Codici 
 AYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anyang (Cina)

Geografia 
 Ayn – un comune francese situato nel dipartimento della Savoia della regione del Rodano-Alpi

Alfabeto 
 ʿayn – lettera dell'alfabeto arabo

Persone
 Ayn Rand, pseudonimo di Alisa Zinov'evna Rozenbaum (rus. Алиса Зиновьевна Розенбаум; San Pietroburgo, 2 febbraio 1905 – New York, 6 marzo 1982), scrittrice, filosofa e sceneggiatrice statunitense di origine russa.